Малама Андріяш Дмитрович — компанійський полковник Війська Запорозького Городового.
 Малама Яків Дмитрович — генерал від кавалерії, наказний отаман Кубанського козацького війська, командувач військами Кавказького військового округу.

Джерела та література 
 В. В. Томазов. Малами  //